
 El Dorado – luogo leggendario in cui vi sarebbero immense quantità di oro e pietre preziose

Geografia 
 El Dorado – centro abitato dell'Arkansas
 El Dorado – comune della Colombia
 El Dorado – città del Kansas
 El Dorado – città del Venezuela

Film 
 El Dorado – film del 1921 diretto da Marcel L'Herbier
 El Dorado – film del 1966 diretto da Howard Hawks

 Musica 
 El Dorado – album in studio del rapper statunitense 24kGoldn
 El Dorado – singolo degli Iron Maiden
 El Dorado – album in studio del duo di rapper italiani Le Scimmie,
 El Dorado'' – album in studio della cantante colombiana Shakira

Altro 
 El Dorado – personaggio immaginario della Marvel Comics 
 El Dorado – personaggio immaginario della DC Comics 
 El Dorado – il periodo di maggior successo del calcio colombiano
 El Dorado – edificio situato nel campus universitario dell'Università di Waseda, a Tokyo

Pagine correlate 
Eldorado (disambigua)